Hattieville 2002 Football Club é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2002/03.

Clubes de futebol de Belize